

Sigle 
 Sancta Romana Ecclesia – Santa Romana Chiesa
 Sistema reticolo-endoteliale
 Società Romana di Elettricità, compagnia elettrica cessata, appartenuta al gruppo La Centrale

Codici 
 SRE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Alcantarí (Bolivia)
 sre – codice ISO 639-3 della lingua sara